El nombre Luis Fernando Orozco puede hacer referencia a:

Luis Fernando Orozco (1943-2020), actor colombiano,
Luis Fernando Orozco (1987-), futbolista colombiano.
Luis Fernando Orozco (1991-), actor de doblaje mexicano.